National Soccer League 1980 var den fjärde säsongen av Australiens högstaliga i fotboll. De fyra bästa lagen kvalificerade sig för ett slutspel, vilken i teorin skulle utse en nationell mästare, men på grund av en intressant kompromiss mellan australiensk tradition med en "grand final" och fotbollens tradition att kröna laget som vann serien; ett slutspel spelades men som dock inte utsåg en mästare, mästerskapstiteln gick till vinnaren av grundserien.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Anmärkningslista

Källor 
 ozfootball.net

1980 i Australien
1980
Fotbollssäsongen 1980